Авраа́мий (конец XIV века — после 15.12.1448) — епископ Суздальский с 1431 по 1452 год, участник Ферраро-Флорентийского собора, автор «Исхождения Авраамия Суждальскаго на осмый собор с митрополитом Исидором в лето 6945».

Ездил на Ферраро-Флорентийский собор вместе с митрополитом Киевским Исидором, под давлением которого подписал акт соединения церквей. Как пишет другой участник делегации Симеон Суздальский, Авраамий Исидором был подвергнут недельному заключению, после чего и согласился подписать унию. Прибыл в Москву 19 сентября 1440 года ранее возвращения своего владыки. Участвовал в Соборе, низвергнувшем Исидора, и в Соборе, поставившем епископа Рязанского Иону митрополитом Киевским и всея Руси.

Ему принадлежит восторженное и подробное описание мистерий, изображавших Благовещение и Вознесение, которые он видел во время пребывания во Флоренции.

Примечания

Литература 
 
 
 Дробленкова Н. Ф. Авраамий, епископ Суздальский // Словарь книжников и книжности Древней Руси. — Вып. 1 (XI — первая половина XIV в.) / АН СССР. ИРЛИ; отв. ред. Д. С. Лихачёв. — Л.: Наука, 1987. — 493 с. — С. 3—4.
 Казакова Н. В. «Исхождение» Авраамия Суздальского (списки и редакции) // Труды Отдела древнерусской литературы. — 1979. — Т. 33. — С. 55—66.
 

Персоналии по алфавиту
Епископы XV века
Епископы Русской православной церкви
Древнерусские писатели XV века